Frederik van Hessen-Darmstadt (1870-1873), de tweede zoon van groothertog Lodewijk IV van Hessen-Darmstadt en prinses Alice van Saksen-Coburg en Gotha
Frederik van Hessen-Darmstadt (1616-1682), een kardinaal van de Rooms-Katholieke Kerk en prins-bisschop van Breslau